Евгений Константинович Ростецкий (5 апреля 1931 года, с. Выгода, Чемеровецкий район, УССР, СССР — 19 ноября 2016 года, с. Костино, Алапаевское муниципальное образование, Свердловская область, Россия) — советский передовик сельскохозяйственного производства, главный агроном колхоза имени Чапаева Алапаевского района Свердловской области. Герой Социалистического Труда (1976). Лауреат Государственной премии СССР (1976). Заслуженный агроном РСФСР. Депутат Верховного Совета РСФСР 11-го созыва.

Биография 
Родился в селе Выгода Чемеровецкого района (ныне — в составе Хмельницкой области) в крестьянской семье.

В 1951 году призван на срочную службу в Советскую Армию. В 1957 году вступил в КПСС.

В 1961 году окончил агрономический факультет Свердловского сельскохозяйственного института, после чего работал управляющим отделения совхоза «Арамашевский» Коптеловского района. В 1962 году назначен главным агрономом колхоза имени Чапаева Алапаевского района. Применяя передовые агрономические технологии, увеличил урожайность зерновых в колхозе с 14 центнеров до 33—35 центнеров с гектара. Таким образом доказал возможность получения высоких урожаев зерновых на Среднем Урале. Работал главным агрономом этого хозяйства до 2003 года (по другим данным — до 2000 года).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть при выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других сельскохозяйственных продуктов удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1976 году был удостоен Государственной премии СССР за выдающиеся достижения в получении высоких и устойчивых урожаев зерновых, масличных и картофеля на основе повышения культуры земледелия, эффективного использования достижений науки, техники и прогрессивных форм организации труда.
Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 11-го созыва (1985—1990).

Автор книги «Забота наша — земля», которая вышла в 1976 году в Средне-Уральском книжном издательстве.

В 2003 году вышел на пенсию.

Скончался 19 ноября 2016 года, похоронен на кладбище села Костино.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года
 Орден Ленина — дважды (1973, 1976)
 Орден «Знак Почёта» (1966)
 Орден Трудового Красного Знамени (1971)
 Почётный гражданин Свердловской области (1998)

Примечания

Источники 
 
 
 Лукошникова Р. А. Социокультурное развитие в 1965—1985 гг. (на материалах Курганской, Свердловской и Челябинской областях). — с. 198—199.
 Указ об учреждении премий губернатора Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников агропромышленного комплекса Свердловской области // Нива Урала. — 2009. — № 10. — С. 3.
 Грашин Р. Человек земли // Областная газета. — 2008. — 1 августа. — С. 3.
 Почетный гражданин Свердловской области // Архивные ведомости. — 2004. — 28 апр. — С. 4.
 Кошкина Е. Его звезда — земля // Веси. — 2003. — № 4 (7). — С. 30—31.
 Почётные граждане Свердловской области
 Биографические сведения

Выпускники Уральского аграрного университета
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Похороненные в Алапаевском районе